Aliaga – municipalità delle Filippine nella provincia di Nueva Ecija
 Aliaga – comune della Spagna nella provincia di Teruel
 Aliağa – comune della Turchia, nella provincia di Smirne